Hulusitai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hulusitai (socken i Kina, lat 39,23, long 106,24), Inre Mongoliet, 
 Hulusitai (socken i Kina, lat 42,37, long 115,74), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar